Россо́шки () — село в Уманском районе Черкасской области Украины.

История 
В 1880е годы в селе Россошки Орадовской волости Уманского уезда Киевской губернии Российской империи проживал 221 человек.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 до 1944 года селение находилось под немецкой оккупацией.

По переписи 2001 года население составляло 1323 человека.

Здесь находится 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов вооружённых сил Украины (в/ч А-1588).

Местный совет 
20032, Черкасская обл., Христиновский р-н, с. Россошки

Известные уроженцы 
 А. Т. Линчук — Герой Советского Союза.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Россошки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Христиновского района